Federal Trade Commission
 Federazione Ticinese Calcio
 Ferencvárosi Torna Club – società calcistica ungherese
 Ferrovia Torino-Ceres
 Ferrovia Turistica Camuna – sezione della FTI - Ferrovie Turistiche Italiane
 Fair Trade Cashmere
 Fascicolo Tecnico della Costruzione – Documentazione tecnica prevista dalla Direttiva Macchine